

Patronyme 

 Jean Rabel (v. 1545-1603), peintre français ;
 Daniel Rabel (1578-1637), peintre et graveur français ;
 Franck Rabel, chef opérateur français.
 Gustave Rabel (1828-1911), peintre de marine français ;
 Paul Rabel (1848-1899), ingénieur français ;
 Gérard Rabel (1953), peintre, illustrateur, photographe.

Toponyme 

 Jean-Rabel, commune d'Haïti.
 Rabel, commune d'Allemagne située dans le Land de Schleswig-Holstein.

Autres 
 Eau de Rabel
 Rabbel ou Rabel, plusieurs rois nabatéens
 Rabel, instrument de musique à cordes frottées, proche du violon.

Patronyme normand